The Mad Gear and Missile Kid — п'ятий міні-альбом американської рок-гурту My Chemical Romance, випущений 22 листопада 2010 року.

Список композицій

Джерела 
 The Mad Gear and Missile Kid 

Альбоми My Chemical Romance
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2010
Музичні альбоми за алфавітом
Рок-альбоми